

Toponyme
 Verrey est un hameau du canton du Valais, en Suisse.

Patronyme
 Henri Verrey (1852-1928) est un architecte actif dans le canton de Vaud en Suisse.
 Jules-Louis Verrey (1822-1896) est un architecte actif dans le canton de Vaud en Suisse.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme